

Persone
 Enrico Cosenz – generale e politico italiano

Altro
 Enrico Cosenz – cacciatorpediniere della Regia Marina